Die Liste der Olympiasieger im alpinen Skisport listet alle Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten der alpinen Skirennen bei Olympischen Winterspielen auf, gegliedert nach Männern und Frauen und den einzelnen Wettbewerben. Berücksichtigt wurden die Ergebnisse von den IV. Winterspielen 1936 bis zu den XXIV. Winterspielen 2022. Von 1948 bis 1980 zählten die Rennen bei den Olympischen Winterspielen auch als Weltmeisterschaften.

Darüber hinaus werden alle Athleten und Athletinnen aufgelistet, die mindestens einmal Olympiasieger waren. Den Abschluss bilden die einzelnen Nationenwertungen.

Wettbewerbe

Männer 

Die Wettbewerbe im Ski Alpin der Herren umfassen seit den Olympischen Winterspielen von Calgary folgende fünf Disziplinen:
 Abfahrt seit den Spielen von 1948 mit 20 Wettbewerben
 Super-G seit den Spielen von 1988 mit 10 Wettbewerben
 Riesenslalom seit den Spielen von 1952 mit 19 Wettbewerben
 Slalom seit den Spielen von 1948 mit 20 Wettbewerben
 Kombination bei den Spielen von 1936 und 1948, sowie seit den Spielen von 1988 mit 12 Wettbewerben
Insgesamt wurden bei den Winterspielen 81 Goldmedaillen vergeben.

Abfahrt

Super-G

Riesenslalom

Slalom

Kombination

Frauen 

Die Wettbewerbe im Ski Alpin der Frauen umfassen seit den Olympischen Winterspielen von Calgary folgende fünf Disziplinen:
 Abfahrt seit den Spielen von 1948 mit 20 Wettbewerben
 Super-G seit den Spielen von 1988 mit 10 Wettbewerben
 Riesenslalom seit den Spielen von 1952 mit 19 Wettbewerben
 Slalom seit den Spielen von 1948 mit 20 Wettbewerben
 Kombination bei den Spielen von 1936 und 1948, sowie seit den Spielen von 1988 mit 12 Wettbewerben
Insgesamt wurden bei den Winterspielen 82 Goldmedaillen in 81 Wettbewerben vergeben.

Abfahrt

Super-G

Riesenslalom

Slalom

Kombination

Mannschaftswettbewerb 
Der Mannschaftswettbewerb gehörte 2018 und 2022 zum olympischen Programm.

Die erfolgreichsten Olympiateilnehmer 
Stand: 20. Februar 2022

 Platz: Reihenfolge der Athleten. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen.
 Name: Name des Athleten.
 Land: Das Land, für das der Athlet startete. Bei einem Wechsel der Nationalität wird das Land genannt, für das der Athlet die letzte Medaille erzielte.
 Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste Olympiamedaille gewonnen hat.
 Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte Olympiamedaille gewonnen hat.
 Gold: Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
 Silber: Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
 Bronze: Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
 Gesamt: Anzahl aller gewonnenen Medaillen.

Männer

Frauen

Nationenwertungen 
Stand: 20. Februar 2022

Gesamt

Nach Geschlecht 
Hinweis: Der Team-Wettbewerb ist hier nicht mitberücksichtigt.

Abfahrt

Super-G

Riesenslalom

Slalom

Kombination

Besonderheiten 
In der olympischen Geschichte des alpinen Skilaufs gibt es einige nennenswerte Ergebnisse.

Mehrfach-Erfolge

Länder 
Alle drei Podestplätze von Sportlern desselben Landes wurden errungen:
  1956 Männer Riesenslalom
  1964 Frauen Abfahrt
  1994 Männer Kombination
  1998 Frauen Kombination
  2006 Männer Slalom

Sportler 
Zwei Läufer erreichten in allen damals ausgetragenen Disziplinen Gold:
  1956 (Abfahrt, Slalom, Riesenslalom)
  1968 (Abfahrt, Slalom, Riesenslalom)
Ebenfalls dreimal Gold, aber aus fünf ausgetragenen Bewerben errang:
  2002 (Slalom, Riesenslalom, Kombination), dazu noch Silber im Super-G, in Summe also vier Podestplätze
Drei Podestplätze bei ein und denselben Spielen erreichten:
 1948  2 × Gold, 1 × Bronze
 1952  1 × Silber, 2 × Bronze
 1976  2 × Gold, 1 × Silber
 1980  2 × Gold, 1 × Silber
 1994  1 × Gold, 1 × Silber, 1 × Bronze
 1994  2 × Silber, 1 × Bronze
 1998  2 × Gold, 1 × Bronze
 2002  1 × Gold, 1 × Silber, 1 × Bronze
 2006  1 × Gold, 2 × Bronze
 2010  1 × Gold, 1 × Silber, 1 × Bronze
 2010  1 × Gold, 1 × Silber, 1 × Bronze
 2018  1 × Gold, 1 × Silber, 1 × Bronze
 2022  2 × Gold, 1 × Silber

Serien

Länder 
  4 × Gold in Folge im Slalom der Männer 1952 / 1956 / 1960 / 1964
  4 × Gold in Folge im Super-G der Männer 2002 / 2006 / 2010 / 2014
  3 × Gold in Folge im Riesenslalom der Männer 1998 / 2002 / 2006
  3 × Gold in Folge im Super-G der Frauen 2006 / 2010 / 2014

Sportler 
  war 3 × in Folge Olympiasiegerin: 1992 im Super-G, 1994 und 1998 im Riesenslalom
  war ebenfalls 3 × in Folge Olympiasieger: 2014 in der Abfahrt, 2018 und 2022 jeweils im Super-G
  gewann 3 Medaillen in Folge im Slalom: 1988 / 1992 / 1994 (Gold-Silber-Silber)
  gewann 4 Medaillen im Super-G: 1992 / 1994 / 2002 / 2006 (Gold-Bronze-Gold-Gold); 1998 in Nagano wurde er im Super-G Fünfter mit 0,24 Sekunden Rückstand auf die beiden Zweiten, daher ist seine Serie dort unterbrochen
  gewann drei Silbermedaillen in Folge in der Kombination: 2006 / 2010 / 2014
  gewann drei Medaillen in Folge im Slalom: 2006 / 2010 / 2014 (Bronze-Silber-Silber)

Titelverteidigungen 
Mehrmals Olympiasieger im selben Wettbewerb waren:
  1988 / 1992 Riesenslalom
  1988 / 1994 Slalom
  1992 / 2002 / 2006 Super-G
  1994 / 1998 Abfahrt
  1994 / 1998 Riesenslalom
  2002 / 2006 Kombination
  2010 / 2014 Kombination
  2018 / 2022 Super-G
  2018 / 2022 Kombination

Medaillen für Verwandte

Eltern – Kinder 
 1960 und 1964 gewann  jeweils die Bronzemedaille in der Abfahrt. 2010 eroberte ihre Tochter  ebenfalls zwei Bronzemedaillen (Abfahrt und Riesenslalom).
  wurde 2014 in der Abfahrt und 2018 im Super-G Olympiasieger, zudem gewann er 2022 Bronze in der Abfahrt und erneut Gold im Super-G. Im Super-G von Calgary 1988 gewann sein Vater  die Silbermedaille.
  gewann 1976 Bronze im Slalom und 1980 Gold im Slalom und Riesenslalom, sowie Silber in der Abfahrt. 2018 fuhr ihre Tochter  zur Bronzemedaille im Super-G.
  wurde 1988 Olympiasieger in der Kombination und Silbergewinner im Riesenslalom. Sein Sohn  wurde 2022 ebenfalls Olympiasieger in der Kombination, sowie im Teambewerb und Silbergewinner im Slalom.
  wurde 1972 Olympiasiegerin im Slalom. Ihr Sohn  gewann 2022 Silber im Super-G

Geschwister 
Gold und Silber im selben Wettbewerb gab es für:
  und  1964 Riesenslalom, Marielle wurde zusätzlich 1968 Olympiasiegerin im Slalom
  und  1964 Slalom
 die Zwillingsbrüder  und  1984 im Slalom (zusätzlich Silber für Phil 1980 Slalom)

Medaillen nicht im selben Wettbewerb gab es für:
  1972 Slalom (Gold) und  1992 Slalom (Bronze)
  1976 / 1980 vier Medaillen und  1980 Riesenslalom (Silber) 1984 Riesenslalom (Bronze)
  1976 Slalom (Bronze) und  1988 Slalom (Bronze)
  2002 / 2006 sechs Medaillen und  2006 / 2010 / 2014 vier Silbermedaillen
  2014 Slalom (Gold);  2018 Slalom (Bronze);  2010 Skicross (Silber)
  2014 Abfahrt (Gold) und  2018 und 2022 Kombination (Gold) und 2022 Super-G (Bronze)

Andere 
 Die beiden Cousins  und  eroberten Silber und Bronze im Slalom (1972). Gustav Thöni wurde dazu noch Olympiasieger im Riesenslalom (1972) und Zweiter im Slalom (1976).

Sonstiges 
 Den längsten Zeitraum zwischen dem ersten und letzten Medaillengewinn verzeichnet  mit Gold im Super-G 1992 und 2006
 Mehreren Sportlern (außer Sailer und Killy) gelang bisher das „Technik-Double“ (Gold in Slalom und Riesenslalom):
 1952 
 1980  und 
 1988  und 
 2002 
 2006 
 Das „Speed-Double“ (Gold in Abfahrt und Super-G) gelang bisher nur:
 2006 

 Doppel-Olympiasieger waren außerdem noch:
 1948  mit Gold in Abfahrt und Kombination
 1972  mit Gold in Abfahrt und Riesenslalom
 1976  mit Gold in Abfahrt und Slalom
 1992  mit Gold in Slalom und Kombination
 1994  mit Gold in Super-G und Riesenslalom
 1998  mit Gold in Super-G und Riesenslalom
 1998  mit Gold in Abfahrt und Kombination
 2002  mit Gold in Super-G und Kombination
 2010  mit Gold in Slalom und Kombination
 2014  mit Gold in Abfahrt und Riesenslalom
 2018  mit Gold in Riesenslalom und Kombination
 2022  mit Gold in Kombination und Teambewerb

 Disziplinübergreifende Olympiasieger
 2018  mit Gold in Super G und Snowboard-Parallel-Riesenslalom, zudem gewann sie 2022 nochmals Gold im Snowboard-Parallel-Riesenslalom

Siehe auch 
 Liste der Weltmeister im alpinen Skisport
 Liste der Gesamtweltcupsieger im alpinen Skisport

Weblinks 
 Detaillierte Ergebnisse der olympischen Skirennen
 Offizielle Seite der FIS
 Offizielle Seite des IOC

Einzelnachweise 

!
Alpiner Skisport
Olympiasieger